John Byng
Byng (Oklahoma)

Desambiguação